

Littérature

Bande dessinée 

 Les Survivants est le titre du deuxième tome du second cycle de la série de bande dessinée Les Mondes d'Aldébaran.
 Survivants - Anomalies quantiques

Roman 

 Les Survivants est un succès d'édition de Piers Paul Read basé sur l'histoire vraie du Vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya ;
 Les Survivants est un roman de  ;
 Les Survivants est un roman de Jean David paru en 1958 aux Éditions du Seuil ;
 Les Survivants (Remnants) est une série de romans de Katherine Alice Applegate ;
 Les Survivants est le  de la série pour la jeunesse CHERUB, écrit par Robert Muchamore.

Cinéma 
 Les Survivants (Los sobrevivientes) est un film dramatique cubain réalisé par Tomás Gutiérrez Alea, sorti en 1979 ;
 Les Survivants  (The Survivors) est un film de comédie américain réalisé par Michael Ritchie, sorti en 1983 ;
 Les Survivants est un film américain réalisé par Frank Marshall en 1993, adapté du best-seller de Piers Paul Read ;
 Les Survivants est un téléfilm documentaire de Patrick Rotman ;
 Les Survivants est le titre suisse de Survivors, série télévisée britannique de 2008 ;
 Les Survivants est le titre utilisé pour la sortie en DVD de Z for Zachariah, un film américano-islandais de science-fiction réalisé par , sorti en 2015 ;
 Les Survivants, un film belge de 2016 réalisé par Luc Jabon ;
 Les Survivants, film français de 2022.

Télévision 
 Les Survivants  (That Which Survives) est un épisode de la série Star Trek, diffusé initialement en 1969.

Notes et références

Voir aussi